Les Palmes de monsieur Schutz est une pièce de théâtre de Jean-Noël Fenwick créée en  1989 ;
 Les Palmes de M. Schutz en est l'adaptation cinématographique réalisée par Claude Pinoteau en 1997.